Con fotovoltaico flottante (o impianto fotovoltaico flottante o semplicemente solare flottante) ci si riferisce a impianti fotovoltaici disposti non sulla terraferma ma sull'acqua. Questi impianti sono provvisti degli stessi pannelli fotovoltaici utilizzati per i comuni impianti terrestri ma utilizzano specifiche tecnologie per potere galleggiare (o "flottare", in inglese "to float") su specchi d'acqua, tra cui:

Invasi
 Bacini per acque potabili
Laghi artificiali
 Laghetti per irrigazione agricola
 Impianti di trattamento delle acque reflue
 Vasche di sedimentazione
 Cave e miniere abbandonate e invase da acqua.

Storia 
Allo stadio sperimentale esistono anche installazioni in luoghi meno protetti e aventi una grande superficie come laghi ed anche il mare aperto. Fino al 2016 queste installazioni sono state realizzate quasi esclusivamente in piccole dimensioni in vari luoghi ma recentemente hanno avuto un grande sviluppo e si prevede che per il 2018 si raggiunga il GW come totale installato a livello mondiale.

Nel 2016 alcune istituzioni dello stato di Singapore hanno realizzato il più grande test per impianti flottanti del mondo. Sono stati costruiti una serie di impianti che utilizzano varie tecnologie italiane, giapponesi, francesi e coreane, disposti in uno dei principali reservoir di acqua potabile dello stato. A causa dei buoni risultati in termini di produzione energetica, è stato previsto uno sviluppo su larga scala di queste installazioni.

Vantaggi 
Tra i vantaggi associati agli impianti solari flottanti rispetto agli impianti non flottanti sono:

Consumo di suolo minimo: gli impianti galleggianti sono costruiti sull'acqua e quindi non consumano suolo per loro natura, salvo quelle parti che servono per la connessione alla rete elettrica generale. Inoltre non prevedono la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture che renderebbero difficile in fase di dismissione il ripristino dello stato ambientale preesistente.
 Risparmio di acqua: nelle aree sovrastate dagli impianti (la copertura è comunque parziale) viene limitata l'evaporazione dell'acqua sottostante fino all'80%. Nel caso di superfici destinate ad usi irrigui o al consumo umano si possono quindi risparmiare quantità di acqua elevate a seconda della percentuale di copertura del bacino e della temperatura atmosferica.
 Aumento dell'efficienza: studi e rilevazioni svolti sugli impianti già operanti dimostrano che la resa dei pannelli è più alta rispetto agli impianti installati sulla terraferma, dove le alte temperature raggiunte in estate in prossimità del suolo riducono sia la resa che la vita utile dei pannelli. Secondo alcuni studi, a parità di dimensioni e altre caratteristiche dell'impianto, l'energia elettrica prodotta da un impianto flottante rispetto ad uno su terraferma può aumentare dal 7 al 15%.
 Manutenzione ridotta: sull'acqua i pannelli non hanno bisogno delle frequenti pulizie richieste a terra, specialmente se in confronto agli impianti installati in zone polverose. Nell'aria sopra il pelo libero dell'acqua il quantitativo di polveri è ridotto rispetto alla terraferma, in quanto la maggior parte delle polveri che il vento alza dal suolo nei pressi dello specchio d'acqua non riescono a superare la riva dell'acqua. Inoltre non è necessario il taglio della vegetazione che cresce normalmente sotto gli impianti a terra e la preparazione iniziale del sito è ridotta al minimo (non essendo necessarie opere di livellamento del terreno).
 Inseguimento solare e raffreddamento più economici: rispetto agli impianti a terra, la presenza dell'acqua rende più semplice implementare impianti di inseguimento solare e di raffreddamento dei pannelli. L'aumento dell'energia prodotta con tali metodologie può arrivare al 20% per l'inseguimento solare e al 10% per il raffreddamento.
 Maggiore riciclabilità: a causa della quasi totale assenza di infrastrutture fisse, l'utilizzo di materiali non riciclabili per gli impianti solari flottanti è minore. In particolare, per la costruzione di tali impianti si utilizza una maggiore percentuale di materiali riciclabili, che sono materie plastiche (prevalentemente HDPE), acciaio ed alluminio.
Cave dismesse: nel caso di uso di aree come le molte cave prima abbandonate e poi inondate, il controllo dell'area evita di trasformarle, come spesso accade, in discariche abusive incontrollate.
Storage integrato: Il fotovoltaico flottante può permettere sistemi di storage integrato che rendono le installazioni energeticamente autonome

Controversie 

Alcune associazioni ambientaliste hanno sollevato il timore che per l'installazione di impianti solari flottanti possano essere utilizzate aree di pregio e che quindi è importante vigilare affinché i siti utilizzati siano soltanto aree degradate o aree artificiali già preesistenti. Altro punto controverso è la posizione secondo la quale la flora e la fauna acquatiche possano essere disturbate da questo tipo di installazioni. Esistono tuttavia diversi studi anche di organizzazioni terze, tra cui Korean Environment Institute (KIA), Gumi Electronic & IT Research institute (GER) e KETEP coreano da cui non risultano effetti dannosi per l'ambiente.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Agrivoltaico
 Energia solare
 Pannello fotovoltaico
 Effetto fotovoltaico
 Inseguitore solare
 Energie rinnovabili

Altri progetti 

Impianti fotovoltaici